Chisana peut désigner :
 Chisana, une localité des États-Unis en Alaska dans la Région de recensement de Valdez-Cordova ;
 La rivière Chisana, une rivière des États-Unis en Alaska, affluent de la Tanana.
 Le glacier Chisana